Venjamin Venjaminovič Aleksandrov (), ruski hokejist, * 18. april 1937, Moskva, Rusija, † 12. november 1991, Rusija.

Aleksandrov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, na prvenstvenih tekmah je na 400-tih tekmah dosegel 351 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo, in osmih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil štiri zlate, tri srebrne in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 161-ih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
| 32
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 9
| 3
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 60
|
| 7
| 7
| 6
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
| 38
| 53
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 39
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 7
| 4
| 11
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 25
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 31
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 9
| 8
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 7
| 7
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 40
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 24
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 463
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti